Bárbara Mujica puede referirse a:

 Bárbara Mujica (1943-1990), actriz argentina;
 Barbara Mujica (19??-), escritora estadounidense.